Kolędzino – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Ciurle.
 Kolędzino  – stacja kolejowa w miejscowości Mołodeczno, w rejonie mołodeczańskim, w obwodzie mińskim, na Białorusi.
 Kolędzino – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.